Ричард Пол Джодрелл () ( — ) — малоизвестный английский .

Происхождение 

Ричард Пол Джодрелл происходил из древнего рода, изначально дербиширского, а позднее стаффордширского. Его прадед, Пол Джодрелл был клерком Палаты общин. Его отец, с тем же именем, был генеральным стряпчим Фредерика, принца Уэльского, и женился на Элизабет, дочери Ричарда Уорнера. У них родились три сына: объект этой статьи; Пол, посвящённый в рыцари в 1787 году и, будучи врачом набоба Аркота, умерший в Мадрасе в 1803 году; и , барристер и член парламента.

Биография 

Ричард Пол Джодрелл родился 13 ноября 1745 года; потеряв своего отца в 1751 году, прожил в его поместье почти 80 лет. Получил образование в Итонском и  колледжах. Проявил склонность к классическим наукам.

Джодрелл был избран членом Королевского общества в 1772 году, Общества антикваров в 1784 году.  с 4 июля 1793.

На всеобщих выборах 1790 года Джодрелл был избран в Парламент от округа , но 19 марта 1792 года был объявлен ненадлежащим образом избранным. В январе 1794 года был переизбран, но в 1796 году вновь освобождён от места.

На склоне лет стал терять рассудок, пока не достиг полной недееспособности. Умер в 1831 году.

Произведения 

«Вдова и не вдова» («A Widow and no Widow»), драма в трёх действия, была поставлена в  в 1779 году и напечатана в 1780. В том же театре в 1783 году шла с успехом его «Видеть значит верить» («Seeing is Believing»), в одном акте, напечатанная в 1786. Его трагедия «Персидская героиня» («The Persian Heroine»), отвергнутая руководителями двух больших театров, напечатана в 1786 году. В следующем году он опубликовал сборник драматических произведений, предназначенных для постановки в провинциальных и частных театрах: фарс «Кто боится?» («Who’s Afraid?»); комедия «Интернатка» («Boarding School Miss»), фарс «Все и вся» («One and All»); комедия «Притворство» («The Disguise») (в вольном бенгальском переводе Герасима Лебедева стала первой пьесой европейского типа, поставленной на индийском языке); фарс «Музыкально» («The Musico») и драматическая сценка «Bulse». Кроме того, он опубликовал в 1785 году историческую сказку «Рыцарь и монахи» («The Knight and Friars»).

Семья 

Джодрелл женился 19 мая 1772 года на своей троюродной сестре Верте. От этой женщины, которая скончалась 23 мая 1806 года, у него было пять сыновей и две дочери: два Пола, которые оба умерли в младенчестве, сэр Ричард Пол, Эдвард, преподобный Шелдон, двойняшки София и Луиза.

Примечания

Источники 
 Jodrell, Richard Paul // The Annual biography and obituary for the year …, vol. 16. Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1832

Ссылки 
 Ричард Пол Джодрелл на Google. Книги

Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Оксфордского университета